Закон Маэс-Гарро — утверждение о том, что «наиболее благоприятные прогнозы о будущих технологиях будут находиться в пределах точки Маэса-Гарро», определяемой как «самая последняя возможная дата, когда предсказание может сбыться и всё ещё оставаться в жизни человека, сделавшего его». В частности, это связано с предсказаниями  технологической сингулярности или других радикальных технологий будущего .

Это упоминается как «закон человеческой природы», хотя свидетельство Келли является анекдотическим.

Происхождение 
Кевин Келли, редактор журнала Wired, создал закон в 2007 году, после того, как на него оказали влияние Патти Мэйс из Массачусетского технологического института и Жоэль Гарро (автор книги Radical Evolution).

В 1993 году Мэйс перечислила ряд своих коллег в MIT, которые предсказывали загрузку мыслей (копирование человеческого мозга на компьютер), и отметила, что нововведения, как правило, должны появиться примерно через 70 лет после рождения предсказателя. Как цитирует её коллега Родни Брукс:

Она взяла столько людей, сколько смогла найти, которые публично предсказывали загрузку сознания в кремний, и нанесла на карту даты их предсказаний, а также когда им самим исполнится семьдесят лет. Неудивительно, что годы совпали с каждым из них. Через семьдесят лет после их рождения они будут готовы загружать свои сознания в компьютер. Просто в самый последний момент! Каждому из них, в их собственных умах, повезёт, что они окажутся в нужном месте в нужное время.

Неудачные попытки проверить закон 
Организация Machine Intelligence Research Institute выпустила документ с подробным описанием гораздо большего набора ИИ предсказаний: 95 предсказаний, извлечённых из базы данных 257 предсказаний ИИ, которая находит широкий спектр оценок значительно до и после предполагаемой продолжительности жизни предсказателя, таким образом противоречащий закону. MIRI утверждает более строгое правило «Маэс-Гарро»: «Предсказатель ожидает, что ИИ будет развиваться точно в конце его жизни».

Примечания 

Законы развития техники